„Нисан Навара“ (Nissan Navara) е модел пикапи на японската компания „Нисан“, произвеждан в три поколения от 1997 година.

Замества предходния модел на компанията „Нисан D21“. На определени пазари моделът е продаван и под други марки, сред които „Пежо“, „Рено“ и „Мерцедес-Бенц“.

Бележки 

Пикапи
Навара